Okno na podwórze – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka
 Okno na podwórze – film w reżyserii Jeffa Blecknera
 Okno na podwórze – opowiadanie Cornella Woolricha, które stało się kanwą dla filmu